Niemcy:
 Gottsdorf – dzielnica gminy Untergriesbach w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa

Zobacz też:
 Persenbeug-Gottsdorf